Тасман  () — нідерландське прізвище. На честь найвідомішого носія прізвища мореплавця Абеля Тасмана названо багато топонімів у досліджених ним Австралії, Новій Зеландії та інших країнах Океанії.

Персони 
 Абель Тасман (  —  ) — славетний нідерландський мореплавець, дослідник Австралії та Океанії.

Гідроніми 
 Тасманове море — море на південному заході Тихого океану, омиває Австралію та Нову Зеландію.
  — затока Тасманового моря, омиває північний берег Південного острова Нової Зеландії.

Топоніми 
 Тасман — адм.-тер. одиниця, регіон та територіальне управління на півночі Південного острова. Населення —  осіб, площа —  км². ().
 Абель-Тасман — національний парк Нової Зеландії. Заснований 1942 року, площа — 225 км². (Тасман, )
 Тасман — друга за висотою вершина Південних Альп. Висота —  м н.р.м. (, Вест-Кост та Кентербері, ).
 Тасман — півострів на південному сході острова Тасманія. (, ).

Астрономічні об'єкти 
 6594 Тасман  — астероїд Головного поясу, названий на честь Абеля Тасмана. Відкритий . ().

Див. також 
 Тасманія (значення)
 Тасманія